Liga I 2019/2020 (ze względów sponsorskich Casa Liga I) – była 14. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 102. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 14 drużyn. Rozgrywki rozpoczęto 12 lipca 2019. Rywalizacja została przerwana 12 marca 2020 z powodu pandemii COVID-19,
a wznowiona 13 czerwca 2020.
Po ponownym rozpoczęciu gier wiele meczów zostało przełożonych z powodu przypadków koronawirusa, które pojawiły się w drużynach. 
Pod koniec sezonu dwa mecze z udziałem Astry Giurgiu i pięć Dinama Bukareszt zostało odwołanych. Ostateczne tabele ligowe zostały zatwierdzone bez tych meczów. 

3 sierpnia 2020 Komitet Awaryjny FRF postanowił, że o tytule mistrzowskim zadecyduje mecz ostatniej kolejki między CFR 1907 Cluj a Universitatea Krajowa, który zostanie rozstrzygnięty z dogrywką i rzutami karnymi w przypadku remisu i tym samym wyłoni mistrza edycji 2019/2020 I Ligi.
CFR 1907 Cluj zdobył trzeci tytuł z rzędu, a szósty w swojej historii. Sezon zakończono 5 sierpnia 2020.

6 sierpnia 2020 Komitet Awaryjny FRF z powodu sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa wprowadził zmiany do systemu rozgrywek. 
Zdecydowano, że żaden klub nie spadnie bezpośrednio. 
W barażach o Liga I zagra ostatni zespół z trzecim z Liga II. 
Zwiększono liczbę drużyn występujących w lidze do 16.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa play-off

Grupa play-out

Baraż o Liga I 
Chindia Târgoviște wygrała 3-1 dwumecz z Mioveni trzecią drużyną Liga II o miejsce w Liga I.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2019/2020 - rsssf
 Liga I 2019/2020 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2019-2020 - labtof.ro
 Liga I 2019/2020 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 
 Oficjalna strona LPF 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2019 w Rumunii
2020 w Rumunii